Cafaggio è una frazione del comune italiano di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, in Toscana.

Il piccolo paese (da non confondere con l'omonima frazione in provincia di Arezzo) è collocato a sud del comune di Campiglia Marittima. L'area urbana si sviluppa croce lungo la Strada statale 398 e la Strada provinciale 21. Nel paese sono presenti 3 locali di ristorazione e una farmacia.

Cafaggio fa parte del progetto comunale "Frazioni Cardioprotette", in centro al paese è stato quindi installato un defibrillatore automatico esterno (DAE) donato dalla Croce Rossa-Comitato locale di Venturina Terme

Economia 
La frazione di Cafaggio ha un'economia prevalentemente basata sull'agricoltura e l'apicoltura. I prodotti principalmente prodotti sono il vino, il miele e vari prodotti ortofrutticoli; la campagna circostante è circondata, infatti, da fiorenti aziende ortofrutticole.

Note

Frazioni di Campiglia Marittima